Saint Ladislas désigne plusieurs saints:

Saints
 Ladislas  de Hongrie (° vers 1040 - +1095), (hongrois : I. (Szent) László), roi de Hongrie  de la dynastie Árpád ; fêté le 30 juin.
 Ladislas (+ 1051), au diocèse de Giezno, en Pologne, tenta sans succès d'évangéliser les Tatars et les Kalmouks sur les bords de la Mer Caspienne ; fêté le 22 octobre. 
 Ladislas Bladzinski (°1908 - +1944), ou Wladyslaw, bienheureux, prêtre polonais de la Congrégation de Saint-Michel et martyr ; fêté le 8 septembre. 
 Ladislas Miegon, (+ 1942), bienheureux, prêtre du diocèse de Sandomierz et martyr ; fêté le 15 septembre.

Références